Roman Mählich (Wiener Neustadt, 17 de setembro de 1971) é um ex-futebolista profissional austríaco, meia, milita no SV Wienerberger.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Áustria
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Naturais de Viena